Acontia simo is een vlinder uit de familie uilen (Noctuidae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1860 door Hans Daniel Johan Wallengren.

De soort komt voor in het Afrotropisch gebied.

simo
Dier uit het Afrotropisch gebied